Rose steht für:

 Rosen, Pflanzenarten aus der Gattung Rosa
 Rose (Architektur), siehe Fensterrose
 Rose (Cocktail), Cocktail aus Kirschlikör, Wermut und Erdbeersirup
 Rose (Einheit), ein deutsches Stückmaß
 Rose (Heraldik), gemeine Figur in der Wappenkunde
 Rose, ein Fleischstück aus der Keule vom Kalb, siehe Nuss (Fleisch) #Kalb
 Rose, einen küchentechnischen Fachbegriff siehe Zur Rose abziehen
 Rose, die Schnabelnelke der Bucharischen Trommeltaube
 mit Rötung einhergehende Krankheiten wie Erysipel (Wundrose) oder Herpes Zoster (Gürtelrose)

Personen:
 Rosa (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rose (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rose (Sängerin) (eigentlich Keren Meloul; * 1978), französische Sängerin

Filme:
 Rose (Film), Spielfilm von Alain Gsponer (2005)
 Rose (Kurzfilm), Kurzfilm von Claudio Franke (2016)
 Rose (Doctor Who), eine Episode der britischen Fernsehserie Doctor Who

Schiffe:
 Rose (Schiff, 1757), eine britische 24-Pfünder-Fregatte 6. Ranges
 Rose, erster Name der Replik des Schiffes von 1757, siehe Surprise (Schiff)

Unternehmen:
 Rose (Fahrradversand), Versandhändler für Fahrräder
 Rose (Zeitschrift)
 ROSE Systemtechnik, Industriegehäusehersteller
 Rose Brothers, Ltd., ehemaliger Industriebetrieb und Automobilhersteller, vgl. National (Rose Bros.)

Rose ist der Name von geographischen Objekten:

Orte in Europa
 Rose (Herceg Novi), Ortsteil der Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
 Rose (Kalabrien), Gemeinde in Kalabrien, Italien
 Rose (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rose (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte in den Vereinigten Staaten
 Rose (Idaho)
 Rose (Iowa)
 Rose (Kansas)
 Rose (Nebraska)
 Rose (New York)
 Rose (Oklahoma)
 Rose (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin

Gewässer
 Rose (Brachtpe), Fluss in Drolshagen
 Rose (Jeetzbach), rechter Zufluss des Jeetzbachs in Perleberg

Siehe auch:
 -rose
 Rosé
 Roose
 Rohse
 Röse (Begriffsklärung)
 Die Rose, La Rose, The Rose
 Der Name der Rose
 Drei Rosen
 Eine Rose für Emily
 Rose-Rosahl-Fall
 Rose Crest
 Rose Peak
 Rose Point
 Rose Rock
 Rose Spur
 Mont Rose
 Mount Rose
 Zur Rose
 Gasthaus Rose (Untergruppenbach)